Тетрафенилборат натрия — химическое соединение с формулой Na[B(CH)],
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 К свежеприготовленному раствору реактива Гриньяра (фенилмагнийбромид) в эфире добавляют трифторид бора с последующим добавлением водного раствора хлорида натрия.

Физические свойства 
Тетрафенилборат натрия образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде.

Химические свойства 
 С ионами калия (а также рубидия и цезия) образует нерастворимый осадок:

Применение 
 Используется в аналитической химии для определения калия на фоне ионов аммония.

Литература 
 

Соединения натрия
Борорганические соединения
Ароматические элементоорганические соединения